Dagoba puede referirse a:

 Dagoba (banda), un grupo de groove metal francés.
 Dagobah, un planeta ficticio de la serie La Guerra de las Galaxias. 
 Dagoba o dagaba, denominación de la estupa en Sri Lanka.